LRI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lorica (Colombia)